You're Gonna Miss Me – singolo dei 13th Floor Elevators del 1966
 You're Gonna Miss Me – film del 2005 diretto da Keven McAlester
 You're Gonna Miss Me – film del 2017 diretto da Dustin Rikert